Heinrich Brändli ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brändli (Politiker) (1900–1981), Schweizer Politiker (BGB)
 Heinrich Brändli (Ingenieur) (1938–2018), Schweizer Ingenieur